Koprno je naselje u sastavu Općine Unešić, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 7 kilometara južno od Unešića.

Povijest 

Do 1910. naselje se nazivalo Kopreno.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 97 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Unešić